Melchaa ist der Name der Flüsse

 Grosse Melchaa (auch kurz: Melchaa), ein 18,5 km langer Fluss im Kanton Obwalden, Schweiz
 Kleine Melchaa, ein rund 13 km langer Fluss im Kanton Obwalden, Schweiz